José Moreno puede referirse a:

 José Moreno (c.1630-1677), pintor español;
 José Moreno Nieto (1825-1882), político, escritor, arabista e historiador español;
 José Moreno Carbonero (1858-1942), pintor español;
 José Moreno Villa (1887-1955), poeta y pintor español.
 José Gómez Moreno (1933-2007), actor español;
 José S. Moreno Mauricio (1957-), beisbolista dominicano;
 José J. Moreno Verdú "Josico" (1975-), futbolista español;
 José A. Moreno Mora (1981-), futbolista colombiano.